Пало Ескопета има више значења:

 Пало Ескопета (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Пало Ескопета (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику